Натуральне число 1633
 1633 рік до нашої ери
 1633 рік нашої ери